

Patronyme 
 Guillaume Geefs (1805-1883) est un sculpteur belge.
 Fanny Geefs née Fanny Corr (1807-1883) est une femme peintre de portraits, de scènes de genre et de sujets historiques. Elle est l'épouse du Guillaume Geefs.
 Joseph Geefs (1808-1885) est un sculpteur belge, frère du Guillaume Geefs.

Toponyme 
 Rue Geefs à Bruxelles.